

Sigle 
CEI est le sigle pouvant désigner :
 Communauté des États indépendants (ex-URSS) ;
 Commission électrotechnique internationale ;
 Conférence épiscopale italienne ;
 Confédération européenne de l'immobilier ;
 Central European Initiative (en français, Initiative centre-européenne) ;
 Commission électorale indépendante, par exemple :
 Commission électorale indépendante, en Côte d'Ivoire ;
 Commission électorale nationale indépendante (appelé CEI jusqu’en ), au Congo-Kinshasa ;
 Commission électorale indépendante, en Afrique du Sud.

Code 
CEI est le code pouvant désigner :
 .

Toponyme 

 Le lac de Cei, dans la province autonome de Trente, en Italie.